Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2022—2023 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Перший раунд

Другий раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2023
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2022 у спорті Боснії та Герцеговини
2023 у спорті Боснії та Герцеговини